Доно — многозначный термин:
Доно — именные суффиксы в японском языке, указывающие в речи собеседников на общественное положение именуемого.

Топонимы 
Доно — село в Забайкальском крае, при впадении одноимённой реки в реку Донинская Борзя.
Доно 1-е — село в Забайкальском крае, примыкает к селу Доно.

См. также
Доно — река в Забайкальском крае, приток Донинской Борзи (бассейн Аргуни).
Донинская Борзя — река в Забайкальском крае России.